Tina Charles (ur. 1954) – angielska piosenkarka
 Tina Charles (ur. 1988) – amerykańska koszykarka